IES — формат файла с фотометрическими данными. Создан для передачи фотометрических данных световых приборов между разными светотехническими компьютерными программами. Формат разработан Светотехническим Обществом Северной Америки (Illuminating Engineering Society of North America, IESNA). Он поддерживается большинством профессиональных компьютерных программ (DIALux, Relux, Lightscape, Blender, 3D Studio Max, 3D Studio Viz, CINEMA 4D и др.), в которых используются средства освещения.

Ссылки 
 Illuminating Engineering Society
 Описание формата IES
 Статья про IES на dizmir.com

См. также 
 Фотометрия
 Фотометрическая величина
 Трёхмерная графика

Оптика